Горгуль Олександр Сергійович — майстер з виготовлення домр та бандур.
 Горгуль Павло Борисович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища